amerikai Egyesült Államok
Linden (Alabama)
Linden (Arizona)
Linden (Észak-Karolina)
Linden (Idaho)
Linden (Indiana)
Linden (Iowa)
Linden (Kalifornia)
Linden (Michigan)
Lake Linden (Michigan)
Linden Township, (Brown megye, Minnesota)
Linden (Minnesota)
Linden (Atchison megye, Missouri)
Linden (Christian megye, Missouri)
Linden (New Jersey)
Linden (Nyugat-Virginia)
Linden (Pennsylvania)
Linden (Tennessee)
Linden (Texas)
Linden (Fauquier és Warren megye, Virginia)
Linden (Wise megye, Virginia)
Linden Beach (Wisconsin)
Linden (falu, Wisconsin)
Linden (város, Wisconsin)
 Németország
Linden (Hessen)
Linden (Pfalz)
Linden (Dithmarschen)
Linden (Westerwald)
Fohren-Linden
Märkisch Linden